Sergej Aleksandrovitj Sverzjov, , är en f.d. ishockeyspelare från Ufa i Basjkirien, Ryssland. Sverzjov föddes 1965 i Sovjetunionen och har Salavat Julajev Ufa som moderklubb. Med dem spelade han i Sovjetiska mästerskapsserien säsongerna 1980/1981, 1982/1983, 1985/1986 och 1986/1987. Sverzjov återkom till mästerskapserien ytterligare fyra säsonger för SKA Leningrad/Sankt Petersburg åren 1988–1991. Åren 1992–1995 spelade han för svenska Nybro IF i Division II där han gjorde 168 poäng (varav 104 mål) på tre säsonger. Han nämns då och då som föreningens bäste spelare genom alla tider.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1965
Sovjetiska ishockeyspelare
Ryska ishockeyspelare
Spelare i Salavat Julajev Ufa
Spelare i SKA Sankt Petersburg
Spelare i Nybro Vikings
Personer från Ufa
Män
Levande personer